Девід Еллетт (,  30 березня 1964, Клівленд) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1982 року.

1982 року був обраний на драфті НХЛ під 75-м загальним номером командою «Вінніпег Джетс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Вінніпег Джетс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Нью-Джерсі Девілс», «Бостон Брюїнс» та «Сент-Луїс Блюз».

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчів усіх зірок НХЛ — 1989, 1992.
 Срібний призер чемпіонату світу 1989.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Задрафтовані «Вінніпег Джетс»
Уродженці Клівленда
Спортсмени з Огайо